

Geografia 
 Badel –  frazione del comune tedesco di Kalbe nel land della Sassonia-Anhalt

Persone 
 Alan Badel – attore britannico
 Pierre Badel – regista francese